Pedro Galván peut faire référence à :

Personnalités 
 Pedro Galván (1833?–1892), général mexicain ;  
 Pedro Galván (1911-1986), acteur mexicain ;  
 Pedro Galván (1985-), joueur de football argentin.